

Architettura 
 Castello Moscati – palazzo di Faiano, nel comune di Pontecagnano Faiano, provincia di Salerno
 Chiesa di San Giuseppe Moscati – chiesa di Roma, nell'area urbana di Cinecittà Est

Persone 
 Amedeo Moscati (1876-1970) – avvocato e politico italiano
 Bernardino Moscati (1705-1798) – medico italiano
 Dodi Moscati (1942-1998) – cantautrice e giornalista italiana
 Domenico Moscati (1884-1953) – politico italiano
 san Giuseppe Moscati (1880-1927) – medico italiano, canonizzato da papa Giovanni Paolo II nel 1987
 Italo Moscati (1937) – scrittore, sceneggiatore, regista e critico italiano
 Marco Moscati (1992) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Pietro Moscati (1739-1824) – medico, anatomista, politico e accademico italiano
 Ruggero Moscati (1908-1981) – storico italiano
 Sabatino Moscati (1922-1997) – archeologo, storico, orientalista e accademico italiano

Televisione 
 Giuseppe Moscati - L'amore che guarisce – miniserie televisiva del 1987 della RAI

Pagine correlate 
 Moscato